Steinhausen peut faire référence à :
 Steinhausen, commune suisse du canton de Zoug ;
 Steinhausen, ancienne commune allemande de l'arrondissement de Biberach en Bade-Wurtemberg ;
 Steinhausen an der Rottum, commune allemande de l'arrondissement de Biberach en Bade-Wurtemberg.